Taubaté Shopping é um shopping center localizado na cidade de Taubaté, na região do Vale do Paraíba, interior do estado de São Paulo. Foi inaugurado em novembro de 1989 e é administrado pela AD Shopping.

Estrutura 
O shopping conta com cerca de duzentas lojas, sendo sete âncoras como: C&A, Renner, Lojas Pernambucanas e Marisa. Também possui cinco salas de cima da rede Moviecom, boliche, praça de alimentação, supermercado, academia, além dos estúdios e sede da TV Bandeirantes Vale do Paraíba.

Curiosidades 

 Os estúdios da TV Bandeirantes Vale do Paraíba que ficavam dentro do shopping e eram utilizados pela emissora, foram os primeiros estúdios de televisão da América Latina com o conceito de TV vitrine (onde o estúdio possui paredes de vidro isoladas térmica e acusticamente que permitem o público de assistir as gravações e transmissões pelos vidros). No ano de 2010, a emissora mudou para uma nova área dentro do shopping center e desativou o antigo estúdio.

 

Shopping centers administrados pela AD Shopping
Shopping centers de São Paulo (estado)
Taubaté